Die Liste der Mannschaftskader der Chinesischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 2017 enthält alle Spieler, die für die Chinesische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 2017 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht beschränkt. Während Chongqing, Beijing, Shandong und Jiangsu mit je sieben eingesetzten Spielern auskam, setzte Shenzhen 13 Spieler ein. Insgesamt kamen 110 der 117 gemeldeten Spieler zum Einsatz, von denen 17 alle Wettkämpfe mitspielten.
Punktbester Spieler war Yu Yangyi (Beijing) mit 17 Punkten aus 20 Partien. Tan Zhongyi (Chongqing) erreichte 16,5 Punkte aus 22 Partien, Ju Wenjun (Shanghai) und Lei Tingjie (Chongqing) je 16 Punkte aus 22 Partien. 
Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang Jekaterina Lagno (Chengdu) mit 11 Punkten aus 12 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom April 2017); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom April 2017), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom April 2017; ARM = Armenien, AUS = Australien, AZE = Aserbaidschan, BUL = Bulgarien, CHN = China, ESP = Spanien, FID = FIDE, GEO = Georgien, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ISR = Israel, LTU = Litauen, RUS = Russland, SGP = Singapur, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Shanghai Mobile China

Chongqing lottery

Beijing Beiao

Chengdu chess academy

Shenzhen Longgang team

Shandong Jingzhi wine

Tianjin chess academy

Zhejiang Shaoxing

Hangzhou Bank

Hebei Sports Lottery

Jiangsu Xinghua

Qingdao Zhongheng Group

Weblinks 
 Ergebnisse bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse bei chess-results.com

Schach 2017
Chinesische Mannschaftsmeisterschaft (Schach)